В этой статьей представлен список нобелевских лауреатов по отношению их к различным университетам.

Нельзя указать точно, какой из институтов сыграл наибольшую роль в работе, за которую была получена премия. Данный список лишь указывает, как лауреат был связан и сотрудничает ли до сих пор с каким из университетов. Этот список не указывает, где именно была создана получившая награду работа.

Список взаимоотношений лауреатов и университетов также поддерживает и сам Нобелевский фонд.

Кембриджский университет

Колумбийский университет

Гарвардский университет

Чикагский университет

Массачусетский технологический институт

Калифорнийский университет в Беркли

Парижский университет

Оксфордский университет

Стэнфордский университет

Гёттингенский университет

Корнеллский университет

Университет Джонса Хопкинса

Нью-Йоркский университет

Йельский университет

Калифорнийский технологический институт

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Принстонский университет

Берлинский университет имени Гумбольдта

Манчестерский университет

Университет Вашингтона в Сент-Луисе

Цюрихский университет

Рокфеллеровский университет

Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн

Миннесотский университет

Мичиганский университет

Университетский колледж Лондона

Пенсильванский университет

Висконсинский университет в Мадисоне

Университет Кейс Вестерн резерв

Фрайбургский университет

Лейденский университет

Университет Карнеги — Меллон

Упсальский университет

Имперский колледж Лондона

Лондонская школа экономики и политических наук

Московский государственный университет

Высшая нормальная школа (Париж)

Университет города Нью-Йорк

Калифорнийский университет в Сан-Диего

Университет Женевы

Утрехтский университет

Политехническая школа

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

Московский физико-технический институт

Университет Копенгагена

Сити-колледж

Гейдельбергский университет

Базельский университет

Эдинбургский университет

Бирмингемский университет

Техасский университет в Остине

Тюбингенский университет

Венский университет

Вашингтонский университет

Санкт-Петербургский государственный университет

Рочестерский университет

Университет Дьюка

Кингс-колледж

Мюнхенский технический университет

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре

Университет Торонто

Университет Индианы

Киотский университет

Университет Макгилла

Мэрилендский университет в Колледж-Парке

Бристольский университет

Университет Флориды

Университет Граца

Университет Глазго

Университет Мельбурна

Университет Вандербильта

Вроцлавский университет

Университет Аделаиды

Университет Берна

Университет Британской Колумбии

Университет Буэнос-Айреса

Университет Питтсбурга

Университет Пердью

Ратгерский университет

Шеффилдский университет

Суортмор-колледж

w:en:University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas

Аризонский университет

Все остальные

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Ростовский государственный университет

Все остальные 2

См. также 
 Нобелевская премия
 Нобелевские лауреаты из России
 Список нобелевских лауреатов
 Нобелевские лауреаты по странам
 Женщины-лауреаты Нобелевской премии

Примечания 
 Звездочка указывает, что Нобелевский лауреат имеет более чем одну принадлежность к соответствующему учреждению. Будут учитываться только один раз.
 Нобелевский комитет имеет свой собственный список по адресу http://nobelprize.org/nobel_prizes/lists/universities.html, в котором перечислены университеты, связанные с Лауреатами на момент объявления премии.

В списке привёден список университетских страниц лауреатов Нобелевской премии, связанных с соответствующими университетами. Метод подсчёта отличается от университета к университету. Зачастую выпускники не включаются, а иногда, исследователи и преподаватели, назначенные после получения премии не засчитываются.

Университеты
Университеты